Это список участков особого научного значения (УОНЗ) на территории Бедфордшира.

Бедфордшир — церемониальное графство на востоке центральной части Англии. Входит в состав Восточной Англии, в бассейне реки Грейт Уз. Занимает площадь 1235 км² и граничит на востоке с церемониальными графствами Кембриджшир и Хартфордшир, на западе — с церемониальными графствами Бакингемшир и Нортгемптоншир. На территории графства было выделено 40 участков особого научного значения: 35 из них представляют особый биологический интерес, 4 — геологический интерес, ещё один — оба одновременно. Все УОНЗ графства также входят в состав более чем 400  на его территории.

Участки особого научного значения призваны сохранить дикую природу и геологическое наследие государства. Всего на территории Англии насчитывается более чем 4000 УОНЗ, охватывающих около 8 % территории страны. Все участки попадают под действие закона . За присвоение статуса участка особого научного значения отвечает организация , специалисты которой оценивают, представляет ли данная территория особый интерес в силу своей фауны, флоры, геологических, физико-географических или геоморфологических особенностей. Natural England была создана 1 октября 2006 года в результате объединения трёх организаций — ,  и ; она получила все их полномочия, в частности по присвоению статуса территориям особого научного значения.

Представленные в списке данные отсортированы в алфавитном порядке оригинальных названий на английском языке.

Список участков 

Легенда
 БИ — участок, представляющий особый биологический интерес.
 ГИ — участок, представляющий особый геологический интерес.
 Площадь — площадь участка в гектарах.
 Координаты — координаты участка по информации Natural England.
 Год — год присвоения статуса.
Данные по состоянию на 23 марта 2014 года.

Примечания 

Списки участков особого научного значения Англии